Schoonenberg (landgoed) Velsen
 Kasteel van Laken, oorspronkelijk genaamd Schoonenberg
 Sportpark Schoonenberg IJmuiden
 Piet Schoonenberg  priester
 Fred Schoonenberg  journalist